Фо́лькер Ке́ллер () — німецький історик, мовознавець, спеціаліст з нової історії Східної Європи. Фахівець з історії Курляндії і Семигалії. Доктор філософії. Викладач Майнцського університету.

Праці 
 Keller, V. Alltägliche Probleme des Zusammenlebens von Deutschen und Letten im Herzogtum Kurland 1561-1642. In: Ventspils Muzejs (Hg.): Ventspils Muzeja Raksti. Band 1. Riga 2001 (Acta Historica Vindaviensia. Band 1), S. 57-62.
 Keller, V. Bibliographie der Forschungen zur Geschichte des Herzogtums Kurland 1990-2000. In: Erwin Oberländer (Hg.): Das Herzogtum Kurland 1561-1795. Verfassung - Wirtschaft - Gesellschaft. Band 2. Lüneburg 2001, S. 295-301.
 Keller, V.... certis legibus convenisse... - zum Vertragswerk der Herzöge Friedrich und Wilhelm von 1595. In: Erwin Oberländer (Hg.): Das Herzogtum Kurland 1561-1795. Verfassung - Wirtschaft - Gesellschaft. Band 2. Lüneburg 2001, S. 58-68.
 Keller, V.Deutsche und Letten im Herzogtum Kurland 1561 bis 1617 (mit Martin Hübner). In: Stiftung Ostdeutscher Kulturrat (Hg.): Die Völker des baltischen Raumes und die Deutschen. Bonn 1995 (Tausend Jahre Nachbarschaft. Band 4), S. 68-72.
 Keller, V. Von Kooperation über Konfrontation zur Konstitution - zur Verfassungsentwicklung im Herzogtum Kurland 1561 bis 1617. In: Acta Baltica 32 (1994), S. 189-194.
 Keller, V. Lehnspflicht und äußere Bedrohung: Der Streit um den Roßdienst im Herzogtum Kurland 1561 bis 1617. In: Ilgvars Misans und Erwin Oberländer (Hgg.): Das Herzogtum Kurland 1561-1795. Verfassung - Wirtschaft - Gesellschaft. Lüneburg 1993, S. 57-98.
 Keller, V. Lena hercogs vai zemes valdnieks? Kurzemes hercogs Fridrihs polijas-sviedrijas kara laika (1621-1629) [Lehnsherzog oder Landesvater? Herzog Friedrich von Kurland im schwedisch-polnischen Krieg]. In: Ilgvars Misans, Erwin Oberländer, Gvido Straube (Hgg.): Kurzeme, Vidzeme, Latgale. * Keller, V. Regions un identitate vesture. Konferences materiali. Riga 1999, S. 26-35.
 Keller, V.; Hübner, M. No Padosanas Liguma lidz Valdibas Formulai // Latvijas Vestures Instituta Zurnals 4 (1993), S. 42-58.
 Keller, V. Wortgeographie der Kirchweihbezeichnungen in Rheinland-Pfalz und im Saarland. // Brauchforschung regional. Untersuchungen in Rheinland-Pfalz und im Saarland / Schwedt, H. (Hg.). Stuttgart, 1989, S. 119-128.
 Herzog Friedrich von Kurland (1569-1642) - Verfassungs-, Nachfolge- und Neutralitätspolitik. Erscheint voraussichtlich 2004.
 Keller, V.; Oberländer, E. Kurland. Vom polnisch-litauischen Lehnsherzogtum zur Russischen Provinz. Dokumente zur Verfassungsgeschichte 1561–1795. Paderborn: Schöningh, 2008. 
 
 Keller, V. Das Herzogtum Kurland im 16. und 17. Jahrhundert. S. 17–28.
 Oberländer, E. Das Herzogtum Kurland im 18. Jahrhundert. S. 29–51.
 Nr. 1 Pacta Subiectionis Wilna, 28. November 1561. S. 54—71.
 Nr. 2 Privilegium Sigismundi Augusti Wilna, 28. November 1561. S. 72—93.
 Nr. 3 Incorporatio der Herzogtümer Kurland und Semgallen in die polnisch-litauische Union Lublin, 3. August 1569. S. 94—97.
 Nr. 4 Privilegium Gotthardinum. Mitau, 25. Juni 1570. / hr. Gise, T. S. 98—103.
 Nr. 5 Testament Herzog Gotthards Mitau, 23. Februar 1587. S. 104—116.
 Nr. 6 Brüderlicher Vertrag der Herzöge Friedrich und Wilhelm Mitau, 23. Mai 1595. S. 117—120.
 Nr. 7 Formula Regiminis Mitau, 18. März 1617. S. 122—145.
 Nr. 8 Ordinatio Futuri Regiminis Ducatuum Curlandiae et Semigalliae Mitau, 5. Dezember 1727. S. 146—179.
 Nr. 9 Reskript der Kaiserin Anna an den russischen Minister in Mitau St. Petersburg, 1./12. August 1732. S. 180—182.
 Nr. 10 Pactum bilaterale der Oberräthe sowie der Ritter- und Landschaft der Herzogtümer Kurland und Semgallen mit dem neuerwählten Herzog Ernst Johann von Biron Mitau 14. Juni 1737, St. Petersburg 8./19. Juni 1737. S. 183—197.
 Nr. 11 König August III. überträgt die Herzogtümer Kurland und Semgallen dem Reichsgrafen Ernst Johann von Biron als erbliches Lehen Fraustadt, 13. Juli 1737. S. 198—203.
 Nr. 12 Herzog Ernst Johann darf von St. Petersburg aus regieren Fraustadt, 14. Juli 1737. S. 204—207.
 Nr. 13 Danziger Konvention zwischen König August III. und Herzog Ernst Johann Danzig, 12. November 1737. S. 208—223
 Nr. 14 Diploma Declarationis vacantiae Feudi Ducatuum Curlandiae et Semigalliae Warschau, 16. November 1758. S. 224—231.
 Nr. 15 Verpflichtungserklärung Herzog Ernst Johanns gegenüber Katharina II. St. Petersburg 4./15. und 5./16. August 1762. S. 232—237.
 Nr. 16 Deklaration der Kaiserin Katharina II. an die »Widriggesinnten« in Kurland und Semgallen St. Petersburg 2./13. August 1766. S. 238—242.
 Nr. 17 Handlungs- und Grenzkonvention zwischen Rußland und Kurland Riga, 10./21. Mai 1783. S. 243—251.
 Nr. 18 Entwurf der Ritterschaftsdelegierten für eine Reichstagskonstitution zur Neugestaltung der kurländischen Verfassung Warschau, November 1791. S. 252—287.
 Nr. 19 Reichstags-Konstitution für die Herzogtümer Kurland und Semgallen Warschau, 26. Mai 1792. S. 288—305.
 Nr. 20 Manifest einer Wohlgeborenen Ritter-und Landschaft der Herzogtümer Kurland und Semgallen über die Entsagung ihrer zeitherigen oberherrschaftlichen und Lehnsverbindung mit Polen Mitau, 18. März 1795. S. 306—311.
 Nr. 21 Unterwerfungsakte einer Wohlgeborenen Ritter- und Landschaft der Herzogtümer Kurland und Semgallen an Ihro Kaiserliche Majestät aller Reussen Mitau, 18. März 1795. S. 312—314.
 Nr. 22 Thronverzicht Herzog Peters St. Petersburg 17./28. März 1795. S. 315—316.
 Nr. 23 Manifest Katharinas II. an die neuen Untertanen in Kurland, Semgallen und Pilten St. Petersburg, 15./26. April 1795. S. 317—318.

Посилання 
 Volker Keller

Німецькі історики
Доктори філософії
Викладачі Майнцського університету